Bruce es un nombre inglés de varón, que puede hacer referencia a:

 Bruce, personaje de ficción en la serie de libros Una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket.
 Bruce Banner, nombre del personaje de ficción protagonista de las historietas de la Masa.
 Bruce Dickinson, cantante británico.
 Bruce Lee, artista marcial de renombre mundial.
 Bruce Perens, programador y defensor del software libre.
 Bruce Springsteen, cantante estadounidense.
 Bruce Wayne, nombre de la identidad secreta del personaje de ficción Batman.
 Bruce Willis, actor estadounidense.
 James Bruce, 8.º Conde de Elgin, administrador y diplomático británico.
 Roberto Bruce, periodista de la televisión chilena.

Autores de nombres científicos 
 D.Bruce - David Bruce 1855-1931
 E.A.Bruce - Eileen Adelaide Bruce 1905-1955
 Bruce - James Bruce de Kinnaird 1730-1794
 J.G.Bruce - James G. Bruce fl. 1976-1979

Otros 
 Una de las casas reales de Escocia.
 Una de las 54 especies de Neopets, bruce.
 Una ciudad de Australia.
 Una ciudad de Estados Unidos.